Влади́мир Васи́льчиков:
 Васильчиков, Владимир Александрович (1922—1988) — советский волейболист.
 Васильчиков, Владимир Владимирович (1921—1943) — Герой Советского Союза.